Белокрестское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Чагодощенском районе Вологодской области Российской Федерации.

Административный центр — село Белые Кресты.

География 
Расположено на западе района. Граничит:
 на севере с Первомайским сельским поселением,
 на востоке с городским поселением Сазоново и Избоищским сельским поселением,
 на юге и западе с Новгородской областью.

По территории сельского поселения проходит автодорога , участок железной дороги Кабожа — Подборовье (ближайшая станция Огарёво расположена в посёлке Сазоново), протекают реки Песь, Кобожа, Ильмень, Ратца.

История 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. С тех пор состав Белокрестского сельсовета и сельского поселения не изменялся.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В состав сельского поселения вошёл Белокрестский сельсовет.

Законом Вологодской области от 26 ноября 2015 года № 3783-ОЗ, были преобразованы, путём их объединения, Белокрестское, Борисовское, Избоищское, Лукинское, Мегринское и Покровское сельские поселения — в сельское поселение Белокрестское с административным центром в селе Белые Кресты.

Население

Состав сельского поселения 

14 марта 2020 года была упразднена деревня Ермолино.

Примечания 

Муниципальные образования Чагодощенского района
Сельские поселения Вологодской области